Diese Seite listet die Zeichen U+17000 bis U+17FFF im Unicodeblock Xixia auf.

Tabelle

Grafik 

Xixia/17000 bis 17FFF